Го́воров () — русская фамилия.

Говоров 

 
 
 Говоров, Афанасий Михайлович (1919—1972) — советский государственный деятель.
 Говоров, Владимир Леонидович (1924—2006) — советский военачальник, генерал армии.
 Говоров, Георгий Васильевич (Феофан Затворник; 1815—1894) — епископ РПЦ, богослов, прославленный в лике святителей.
 Говоров, Дмитрий Григорьевич (архиепископ Дамиан; 1855—1936) — епископ РПЦ.
 Говоров, Евгений Васильевич (1867—1916) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 
 Говоров, Игорь Васильевич (1972—2012) — полковник полиции, историк преступности в послевоенном Ленинграде.
 Говоров, Козьма Гаврилович (1820—1874) — русский филолог, педагог.
 
 Говоров, Максим Сергеевич (1980 — ?) — российский писатель.
 Говоров, Михаил Прокофьевич (1913—1967) — Герой Советского Союза.
 Говоров, Сергей Александрович (1909—1985) — Герой Советского Союза.
 Говоров, Фёдор Иванович (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Говоров, Филипп Парамонович (род. 1948) — специалист в области энергетики.
 Говоров, Яков Иванович (1779—1828) — русский медик.



Псевдоним 
 Говоров — псевдоним Модеста Ильича Чайковского, под которым вышла в 1874 году его первая пьеса.

См. также 
 Улица Говорова